Die Saison 1997/98 war die dritte reguläre Saison der West Coast Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die neun Teams jeweils 64 Spiele. In den Play-offs setzten sich die San Diego Gulls durch und gewannen den dritten Taylor Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Alaska Gold Kings wurden inaktiv.
 Die Idaho Steelheads wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Phoenix Mustangs wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Tacoma Sabercats wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Tucson Gila Monsters wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Fresno Falcons änderten ihren Namen in Fresno Fighting Falcons.
 Die Reno Renegades änderten ihren Namen in Reno Rage.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Taylor Cup-Playoffs

Weblinks 
 Saison 1997/98 auf hockeydb.com (englisch)

1997/98
Eishockeysaison 1997/98